Onychophora är ett släkte av svampar. Onychophora (svamp) ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Externa länkar

Sporsäcksvampar